Borowa (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Charkiw mit etwa 2400 Einwohnern (2001). 

Das 1660 gegründete Dorf ist das administrative Zentrum der gleichnamigen, 91,104 km² großen Landratsgemeinde im Norden des Rajon Smijiw, zu der noch die Dörfer
Wodjane (, ) mit etwa 300 Einwohnern, 
Hussyna Poljana (, ) mit etwa 600 Einwohnern, 
Swidky (, ) mit etwa 200 Einwohnern, 
Kostjantiwka (, ) mit etwa 400 Einwohnern, 
Krasna Poljana (, ) mit etwa 400 Einwohnern, 
Petryschtschewe (, ) mit etwa 30 Einwohnern und  
Repjachiwka (, ) mit etwa 5 Einwohnern gehören.

Das Dorf liegt am rechten Ufer des Udy, einem 164 km langen Nebenfluss des Siwerskyj Donez, etwa 14 km nördlich vom Rajonzentrum Smijiw und 27 km südlich vom Oblastzentrum Charkiw.
Durch das Gemeindegebiet verläuft die Bahnstrecke Charkiw–Horliwka und die Regionalstraße P–78.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Charkiw
Rajon Smijiw
Gegründet 1660